Bely (oblast Tver), een stad in de Russische oblast Tver
 Bely (eiland), een eiland in de Karazee ten noorden van het Jamal-schiereiland
 Bely (vulkaan), een vulkaan op het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Andrej Bely Russisch, symbolistisch  schrijver (1880-1934)